Трокмортон има више значења:
 Округ Трокмортон (Тексас)
 Трокмортон (Тексас)